de Schepper ist der Familienname folgender Personen:

 Kenny de Schepper (* 1987), französischer Tennisspieler
 Toon de Schepper (* 1998), belgischer Eishockeyspieler